Freitas Ribeiro ist der Familienname folgender Personen: 

 Aurélio Freitas Ribeiro (* 1971), osttimoresischer Politiker
 José de Freitas Ribeiro (1868–1929), portugiesischer Fregattenkapitän und Politiker
 Miguel Ângelo Freitas Ribeiro (* 1958), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Oliveira